Indian Wells Masters — профессиональный теннисный турнир, проводимый в марте в Индиан-Уэллсе (США) на хардовых кортах местного Indian Wells Tennis Garden. С 2009 года мужской турнир относится к серии Мастерс с призовым фондом около 9,6 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участников в одиночном разряде и 32 пары; а женский — к серии WTA 1000 Mandatory с призовым фондом в 8,4 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участниц в одиночном разряде и 32 пары.

История

Общая информация 
Турнир, с 2009 года носящий название спонсора — французского банковского гиганта BNP Paribas, был основан перед сезоном 1974 года в аризонском городке Тусон и первоначально разыгрывался лишь как соревнование мужского тура Гран-при. В 1989 году соревнование было дополнено женским турниром, но до 1996 года соревнование проводилось в два этапа — сначала разыгрывались женские соревнования, а лишь затем — мужские. Все призы прошли на хардовом покрытии.

В отличие от многих своих собратьев, история турнира не принадлежит лишь одному теннисному центру: соревнования в Тусоне проводились лишь два года, после чего местом пребывания приза стал сначала Палм-Спрингс (три турнира), затем Ранчо-Мираж (два турнира, причём второй был сорван обильными дождями, пошедшими в конце игровой недели), Ла-Квинта (шесть турниров) и, наконец, с 1987 года приз принимает город Индиан-Уэллс. В 2000 году состоялся последний в истории турнира переезд — USTA, потратив 77 млн долларов, построила рядом комплекс Indian Wells Tennis Garden (на его трибунах могут одновременно поместиться 16 000 зрителей).

Ныне турнир является частью двух самых престижных профессиональных серий в мире тенниса: мужские соревнования входят в серию Мировой тур ATP Masters 1000, а женские — в серию WTA Premier Mandatory. Призовые фонды обоих соревнований уступают лишь турнирам Большого шлема, при этом одиночные турниры также разыгрываются в семь кругов, но 32 сеянных участника соревнований начинают участие со второго круга.

Скандал-2001 
В 2001 году, болельщики, подогреваемые активно обсуждающимися слухами о неспортивном характере решения результата игр между сёстрами Уильямс, а также тем, что Винус, снялась в самый последний момент перед своим матчем с младшей сестрой в полуфинале одиночного турнира, устроили семейству Уильямс обструкцию перед финальной игрой турнира, где Серена сыграла с бельгийкой Ким Клейстерс. Акция также частично вылилась в словесную перепалку зрителей с отцом сестёр. Спустя некоторое время, хорошо обдумав произошедшее, семейство Уильямс приняло решение бойкотировать турнир. Позже несколько раз стороны пытались прийти к мирному соглашению, но сёстры на местных соревнованиях так больше и не появлялись вплоть до 2015 года, когда Серена вновь сыграла местное соревнование.

Отмена турнира 2020 
Из-за эпидемии коронавируса турнир был отменён.

Финалы турнира

Одиночный разряд

Парный разряд

См. также 
 Премьер-турниры WTA
 Тур ATP Мастерс 1000

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA

BNP Paribas